Dies ist eine Unterseite des Artikels Wirtschaftszahlen zum Automobil. Sie enthält Wirtschaftszahlen der Vereinigten Staaten.

US-Neuzulassungen nach Marken 
Die folgenden Tabelle gibt Auskunft über die Höhe der Autoverkäufe in den USA in den einzelnen Jahren

PKW-Modellreihen (Cars) mit den größten Verkaufszahlen

Leichte LKW-Modellreihen (Light Trucks) mit den größten Verkaufszahlen

PKW- oder leichte LKW-Modellreihen (Cars oder Light Trucks) mit den größten Verkaufszahlen

Einzelnachweise 

Automobil
Liste (Wirtschaft)
Liste (Automobil)